El término Razz puede referirse a:

 Razz, una modalidad de póquer, derivada de Seven-card stud;
 Razzmatazz, discoteca ubicada en Barcelona.